

Februar

Einzelnachweise 

02
2015